Schweiggeria är ett släkte av violväxter. Schweiggeria ingår i familjen violväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Violväxter
Schweiggeria